Ричард, Вудвилл:
 Вудвиль, Ричард, 1-й граф Риверс (1405—1469) — английский военачальник, рыцарь Ордена Подвязки, отец королевы Елизаветы Вудвиль.
 Вудвиль, Ричард, 3-й граф Риверс (ум. 6 марта 1491) — сын Ричарда Вудвиля, 1-го графа Риверса.